Тибери () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тибери, Жан (род. 1935) — французский политик, мэр Парижа в 1995—2001 годах.
 Тибери, Никола (ум. 1885) — итальянский учёный, малаколог, коллекционер.
 См. также 
 Тиберий (значения)